Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1955-1956 a vu la victoire du FC Winterthur.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Winterthur et le Young Fellows Zurich sont promus en Ligue nationale A
 Le SC Brühl et le FC Saint-Gall rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Granges et le FC Fribourg sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Rapid Lugano et le FC Blue Stars Zurich sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1955
Sport en Suisse en 1956